

Personnalités 

  (1915-1937), officier italien, combattant de la guerre d'Espagne ;
 Max Pezzali (né en 1967), chanteur italien ;
 Walter Pezzali dit Walter (né en 1969), coloriste français de bande dessinée.